Појам Пионир може да се односи на:
 Титови пионири
 Амерички пионири
 Хала Пионир
 Ледена дворана Пионир
 Кондиторска индустрија Пионир, фабрика слаткиша из Суботице
 Пионир (електронска индустрија)
 AAI RQ-2 Пионир
 Програм Пионир, серија беспилотног истраживања свемира које је спровела Наса између 1958. и 1978.
 Пионир 10, лансиран 1972, пролетео поред Јупитера 1973; контакт изгубљен 2000; упутио се ка Алдеберану у Сазвежђу Бика
 Пионир 11, лансиран 1973, пролетео поред Јупитера 1974. и Сатурна 1979; контакт изгубљен 1994.
 ТАМ Пионир